gnw – codice ISO 639-3 della Lingua guaraní boliviana occidentale